Angélique Arnauld (1591-1661), religieuse
 Angélique Arnaud (1797-1884), femme de lettres et féministe